Карпио-де-Асаба ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 70,47 км². Население — 115 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Исидро Лабрадор.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки